Таба-Цека:

 Таба-Цека — административный центр района Таба-Цека в Лесото.
 Таба-Цека — один из 10 районов Лесото.